Hulliger ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Hulliger, Schweizer Orientierungsläufer
 Paul Hulliger (1887–1969), Schweizer Lehrer, Schreiblehrer und Zeichenlehrer, Schriftentwerfer und Grafiker